Бе Ен Пе Париба 2012 е 37-ото издание на Бе Ен Пе Париба. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Индиън Уелс, САЩ от 7 до 20 март.

Схема на двойки

Горна половина

Долна половина 

WTA Тур 2012
Бе Ен Пе Париба Оупън